Gretter puede hacer referencia a:

Kaspar Gretter (1501–1557), teólogo alemán también conocido como Kaspar Gräter.
Lystra Gretter (1858–1951), enfermera estadounidense.
Melisa Gretter (1993-), baloncestista argentina.